Демократы (Бразилия) (ДЕМ)  — политическая партия Бразилии. Оригинальное название , сокращённо — DEM. Одна из самых популярных партий страны.

Партия основана в 1988 году под названием Партия либерального фронта. Переименована в 2007 году. 

Придерживается консервативных либеральных и христианско-демократических позиций.

На выборах в 2006 году получила 84 из 513 мест в парламенте.

Ссылки 
 Официальная страница
 Página da Juventude Democratas
 Blog 25 - Democratas
 Instituto Friedrich Naumann
 Rodrigo Maia é o novo presidente do PFL, futuro DEM
 O Globo: Matéria sobre a mudança no PFL
 Tribunal Superior Eleitoral: Informações sobre o partido
 Biografia de Jarbas Passarinho na página da Fundação Getúlio Vargas

Политические партии Бразилии
Христианско-демократические партии
Либерально-консервативные партии